Een uitkijkpunt - vaak een jachtstoel - in de natuur voor het waarnemen en afschieten van wilde dieren.
Hoogzit (auto), een automodel waarbij de stoelen hoog geplaatst zijn.
De bedieningsruimte van een kraan, aangebracht op een voertuig